Fraccaro, cognome italiano

 Plinio Fraccaro – storico italiano
 Riccardo Fraccaro – politico italiano
 Simone Fraccaro – ciclista italiano